Чемпионат Белоруссии по шахматам — ежегодное спортивное соревнование, организуемое Министерством спорта и туризма совместно с «Белорусской федерацией шахмат». Является отборочным соревнованием к личному чемпионату Европы.

История 
Первый чемпионат Белоруссии по шахматам проводился в рамках Всебелорусского шахматного съезда в 1924 году. Победителем турнира, проходившего по круговой системе при двенадцати участниках, стал врач из Минска Соломон Конрадович Розенталь, опередивший занявшего второе место Фёдора Дуз-Хотимирского. До войны удалось провести двенадцать чемпионатов.

В первом послевоенном чемпионате 1947 года победил переехавший в Белоруссию мастер Владимир Сайгин. Третье место занял выступавший вне конкурса Владас Микенас. С тех пор турниры проводятся ежегодно.

Чаще всего титул чемпиона доставался гроссмейстеру Вячеславу Дыдышко — 11 раз. По семь раз побеждали Владимир Сайгин и Альберт Капенгут, по шесть Гавриил Вересов и Алексей Суэтин. У женщин чемпионаты чаще всего выигрывали Рахиль Эйдельсон (десять раз) и Галина Арчакова (девять).

Чемпионаты БССР с 1924 по 1991 год 

| valign="top" |
 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! №
! Год
! Чемпион(женщины)
! Результат
! Систематурнира
|-
|1
|1928
|align=left|Дунер С.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 2
|1939
|align=left|Шамес
|
|
|-
|
|1949
|Галина Невидомская
|
|
|-
| 3
|1952
| align="left" |Галина Невидомская
|
|
|- style="background:#efefef;"
| 4
|1954
| align="left" |Галина Невидомская
|
|
|-
| 5
|1955
|align=left|Некрасова
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 6
|1957
|align=left|Лычковская Е.
|
|
|-
| 7
|1958
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 8
|1959
|align=left|Лариса Чувашова
|
|
|-
| 9
|1960
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-style="background:#efefef;"
|10
|1961
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-
|11
|1962
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-style="background:#efefef;"
|12
|1963
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-
|13
|1965
|align=left|Тамара Головей
|
|
|-style="background:#efefef;"
|14
|1966
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-
|15
|1968
|align=left|Галина Арчакова
|
|
|-style="background:#efefef;"
|16
|1969
|align=left|Тамара Головей
|
|
|-
|17
|1971
|align=left|Галина Ожигина
|
|
|-style="background:#efefef;"
|18
|1973
|align=left|Кира Зворыкина
|
|
|-
|19
|1974
|align=left|Костина Т.
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 20
|1975
|align=left|Кира Зворыкина
|
|
|-
| 21
|1976
|align=left|Тамара Головей
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 22
|1977
|align=left|Турапина Ирина
|
|
|-
| 23
|1978
|align=left|Людмила Цифанская
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 24
|1979
|align=left|Галина Ожигина
|
|
|-
| 25
|1980
|align=left|Рахиль Эйдельсон
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 26
|1981
|align=left|Эльмира Хоровец
|
|
|-
| 27
|1982
|align=left|Татьяна Загорская
Эльмира Хоровец
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 28
|1983
|align=left|Татьяна Загорская
|
|
|-
| 29
|1984
|align=left|Эльмира Хоровец
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 30
|1985
|align=left|Рахиль Эйдельсон
|
|
|-
| 31
|1986
|align=left|Ирина Ботвинник
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 32
|1987
|align=left|Эльмира Хоровец
Рахиль Эйдельсон
|
|
|-
| 33
|1988
|align=left|Елена Заяц
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 34
|1989
|align=left|Рахиль Эйдельсон
|
|
|-
| 35
|1990
|align=left|Илаха Кадымова
|
|
|-style="background:#efefef;"
| 36
|1991
|align=left|Ломакина О.
|
|
|}
|}

Чемпионаты с 1992 года 

| valign="top" |
{|class="wikitable" style="text-align: left"
|-
|-style="text-align:center"
! №
! Год
! Чемпион(женщины)
! Результат
! Систематурнира
|-
| 36
| 1992
|Татьяна Загорская
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 37
| 1993
| Рахиль Эйдельсон
|
|
|-
| 38
| 1994
|Татьяна Загорская
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 39
| 1995
| Рахиль Эйдельсон
|
|
|-
| 40
| 1996
|Татьяна Загорская
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 41
| 1997
| Рахиль Эйдельсон
|
|
|-
| 42
| 1998
| Рахиль Эйдельсон
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 43
| 1999
|Наталья Попова
|
|
|-
| 44
| 2000
|Наталья Попова
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 45
| 2001
| Ирина Тетенькина
|
|
|-
| 46
| 2002
| Анна Шаревич
|7½ из 10
|круговая
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 47
| 2003
| Рахиль Эйдельсон
|8 из 11
|круговая
|-
| 48
| 2004
| Рахиль Эйдельсон
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 49
| 2005
| Анна Шаревич
|
|
|-
| 50
| 2006
|Наталья Попова
|
|
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 51
| 2007
| Анна Шаревич
| 8½ из 11
|круговая
|-
| 52
| 2008
|Наталья Попова
| 8½ из 11
|швейцарская
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 53
| 2009
|Наталья Попова
| 7½ из 9
|круговая
|-
| 54
| 2010
| Анастасия Зезюлькина
| 7½ из 9
|круговая
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 55
| 2011
| Анна Шаревич
| 6½ из 9
|круговая
|-
| 56
| 2012
| Анастасия Зезюлькина
| 8 из 9
|круговая
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 57
| 2013
| Анастасия Зезюлькина
| 6½ из 9
|круговая
|-
| 58
| 2014
| Мария Невесёлая
| 6½ из 9
|круговая
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 59
| 2015
| Ланита Стецко
| 7 из 9
|круговая
|-
| 60
| 2016
| Анастасия Зезюлькина
| 7½ из 9
|круговая
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 61
| 2017
| Анастасия Зезюлькина
| 7 из 9
|круговая
|-
| 62
| 2018
| Анастасия Зезюлькина
| 9½ из 11
|круговая
|-
| 63
| 2019
| Александра Тарасенко
| 7½ из 9
|круговая
|-
| 64
| 2020
| Ксения Зеленцова
| 5½ из 6
|круговая
|-
| 65
| 2021
| Александра Тарасенко
| 7 из 9
|швейцарская

|}
|}

Примечания

Литература 
 
 Ройзман А. Я. Первый чемпион. // Шахматы. — 2005. — № 1. — С.36.

Белоруссия